Grabner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Grabner (1927–2018), österreichischer Förster und Museumspädagoge
 Andy Grabner (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Anton Grabner-Haider (* 1940), österreichischer Philosoph, Kulturpublizist und Hochschullehrer
 Arnold Grabner (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Claus-Dieter Grabner (* 1957), deutscher Medienmanager
 Dieter Grabner (* 1972) österreichischer Sportschütze
 Doris Berger-Grabner (* 1978), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin (ÖVP)
 Erich Grabner (1928–2022), österreichischer Unternehmer und Politiker

 Gottlieb Grabner (1685–1750), deutscher Pädagoge, siehe Theophilus Grabener
 Götz Grabner, deutscher Basketballspieler
 Hasso Grabner (1911–1976), deutscher Schriftsteller
 Heinz Grabner (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hermann Grabner (1886–1969), deutsch-österreichischer Musiktheoretiker, Komponist und Musikpädagoge
 Johann Grabner († nach 1500), österreichischer Ritter
 Johann Nepomuk Grabner (1825–1893), österreichischer Politiker, Bezirksvorsteher in Wien
 Julius Grabner (1903–1984), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leopold Grabner (1802–1864), österreichischer Forstwissenschaftler
 Lenz Grabner (1892–1943), österreichischer Schriftsteller
 Ludwig Grabner (1898–nach 1938), österreichischer Politiker
 Maximilian Grabner (1905–1948), österreichischer SS-Untersturmführer
 Michael Grabner (Unternehmer) (* 1948), österreichischer Medienmanager und Medienunternehmer
 Michael Grabner (* 1987), österreichischer Eishockeyspieler
 Paul Grabner (1896–1969), österreichischer Politiker
 Peter Arzt-Grabner (* 1959), österreichischer Theologe und Hochschullehrer
 Roland Grabner (* 1975), österreichischer Psychologe und Neurowissenschaftler
 Siegfried Grabner (* 1975), österreichischer Snowboardfahrer
 Sigrid Grabner (* 1942), deutsche Schriftstellerin
 Theresa Grabner (* 1984), österreichische Sängerin

Grabner ist der Name folgender Orte:
 Grabner (Gemeinde Kitzeck), Ortsteil von Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Graber